Пара  Нурия Льягостера Вивес / Мария Хосе Мартинес Санчес - победительница турнира.

Сеянные 

  'Нурия Льягостера Вивес /  Мария Хосе Мартинес Санчес (Титул)
  Чжуан Цзяжун /  Янь Цзы (Первый раунд)

<li>  Джилл Крейбас /  Лиза Реймонд (Полуфинал)
<li>  Алёна Бондаренко /  Катерина Бондаренко (Полуфинал, снятие с турнира)''

Ход турнира

Примечания

Ссылки 
 Сетка турнира

Pilot Pen Tennis 2009